RZ Рака () − переменная звезда, либо переменная типа RS Гончих Псов. Находится в созвездии Рака. Это оранжевый гигант класса K.

См. также 
 Список звёзд созвездия Рак

Ссылки 
 Rediscussion of eclipsing binaries. XI. The red giants RZ Cancri and AR Monocerotis
 Астрономическая база данных SIMBAD
 Звёздный каталог VizieR 

Оранжевые гиганты
Переменные звёзды
Переменные типа RS Гончих Псов
Рак (созвездие)